Воллингст (, ) — муниципальный район в Германии, земля Нижняя Саксония, район Куксхафен. 

Входит в состав общины Беверштедт. До 1974 года был отдельной общиной. Население составляет 333 человек (на 20 ноября 2019 года). Занимает площадь 14,34 км².

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии